Чайна (, на сленге — «чайник») — ударный инструмент, вид тарелок. Произошли от гонга.

Под названием china также изготавливаются тарелки свиш и пэнг, отличающиеся формой купола и изгибом тела.

Тарелка издает громкий, резкий, немного грязный звук, который используется для создания особенно мощных акцентов, стаккато. Однако тарелка может использоваться и для райд-партии.

Размеры тарелок — 14-22 дюйма, меньшие тарелки называются сплэш-чайна.

Отличием этих тарелок являются купол цилиндрической или усечённо-конической (то есть в сечении прямоугольной или трапециевидной) формы. Край тарелки вывернут вверх, то есть против основного направления изгиба тела.

Эти тарелки используются как в составе ударной установки, так и в качестве парных тарелок.

При установке на стойку тарелки подвешиваются как куполом вниз, так и вверх, в зависимости от желаемого звука: расположение куполом вниз дает более широкий тембр звука.

Также характерно расположение тарелок чайна под бо́льшим углом, чем остальные — в некоторых случаях, практически вертикально. Это делается для того, чтобы сократить сустейн (длину ноты после удара), так как тарелка в вертикальном положении собственным весом «тормозит» качение.

Примечания

Ссылки 
 Популярная механика, Тысяча и одна тарелка
 Тарелки: история и современность

Тарелки